Slominski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Slominski (* 1959), deutscher Künstler
 Josef Albert Slominski (* 1937), deutscher Fotograf 

Siehe auch:
 Slonimski